Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Sendangagung (Minggir), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Sendangagung (Giriwoyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Wonogiri in de provincie Midden-Java
 Sendangagung (Kaliori), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sendangagung (Ngawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sendangagung (Pamotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sendangagung (Plaosan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java
 Sendangagung (Sumberejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java